Höhs ist der Familienname der folgenden Personen:

 Christa Höhs (1941–2018), deutsches Model
 Henner Höhs (* 1944), deutscher Redakteur, Produzent und Autor
 Susanne Höhs (* 1962), österreichische Flötistin und Sängerin 

Siehe auch:
 Hohs